Hyacinthus bezeichnet

 Hyakinthos, Gestalt aus der griechischen Mythologie (lateinische Schreibweise)
 eine Pflanzengattung, siehe Hyazinthen
 in alten Texten den Hyazinth(-Edelstein), eine Varietät des Zirkon